Maksymiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne, siehe Maksymiwka (Rosdolne)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Maksymiwka (Perwomajskyj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna, siehe Maksymiwka (Sachnowschtschyna)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Maksymiwka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Maksymiwka (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Maksymiwka (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Maksymiwka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch, siehe Maksymiwka (Kalusch)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Maksymiwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh, siehe Maksymiwka (Nowyj Buh)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Maksymiwka (Mykolajiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Maksymiwka (Hadjatsch)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Karliwka, siehe Maksymiwka (Karliwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Maksymiwka (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Maksymiwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, siehe Maksymiwka (Sbarasch)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Maksymiwka (Itschnja)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman, siehe Maksymiwka (Uman)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Maksymiwka (Bohoduchiw)
 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Maksymiwka (Nikopol, Marhanez)
 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Maksymiwka (Synelnykowe)

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Lwiw, Rajon Staryj Sambir, siehe Libuchowa